Anymore – singolo di Travis Tritt del 1991
 Anymore – singolo di Melanie C del 2016